Calais - localidade francesa
Cerco de Calais
Calais (argonauta)

Desambiguação